El término desproporción puede hacer referencia a:

 Toda falta parcial o total de la proporción debida entre ciertas magnitudes;
 En anatomía, falta de proporción en las dimensiones de órganos o tejidos, como la desproporción cefalopélvica;
 En química, dismutación.

Referencias